Salzen bezeichnet:

 die Behandlung von Lebensmitteln mit Speisesalz:
 verschiedene Konservierungsverfahren mit Speisesalz:
 die Behandlung von Speisen mit Natriumchlorid und Pökelsalz, siehe Pökeln
 das Säuern mit Speisesalz, siehe Milchsäuregärung
 das Trocknen mit Speisesalz, siehe Salzen (Trocknung)
 das Nasssalzen mit 15 bis 25%iger Kochsalzlösung
 das Würzen mit Speisesalz
 die Behandlung von Wegen und Straßen mit Streusalz, siehe Auftausalz